św. Ludwik IX (1214-1270) – król Francji
 św. Ludwik z Tuluzy (1274-1297) – francuski książę, franciszkanin, najmłodszy biskup w dziejach Kościoła
 św. Ludwik Bertrand (1526-1581) – hiszpański dominikanin, misjonarz
 św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716) – francuski ksiądz
 św. Ludwik Pavoni (1784-1849) – włoski ksiądz
 św. Ludwik z Casorii (1814-1885) – włoski franciszkanin
 św. Ludwik Martin (1823-1894) – ojciec św. Teresy z Lisieux
 św. Ludwik Beaulieu (1840-1866) – francuski ksiądz, misjonarz, męczennik
 św. Ludwik Batiz Sáinz (1870-1926) – meksykański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Ludwik